Libro aperto – dipinto di scuola tedesca del XVI secolo
 Libro Aperto – gruppo montuoso dell'Appennino tosco-emiliano